USS Constellation är namnet som burits av fyra fartyg i amerikanska flottan, samt ett kommande:

  – en 38-kanoners fregatt och det andra skeppet som sattes i tjänst i amerikanska flottan. Det var det första skeppet att sjösattas och det första strida, besegra och tillfångata ett fiendeskepp.
  – en kanonslup som tjänstgjorde 1855–1933 och är bevarad som ett National Historic Landmark i Baltimore, Maryland
  – en slagkryssare som kölsträcktes 1920 men konstruktionen avbröts 1923
  – ett hangarfartyg av Kitty Hawk-klass som tjänstgjorde 1961–2003
  - en fregatt, som kommer att blir det första fartyget i  Constellation-klassen

Se även 
 USS Constellation (NCC-1017) – ett fiktivt rymdskepp med namnet i Star Trek-avsnittet "The Doomsday Machine"
 Också i Star Trek, ett rymdskepp av Constellation-klass där kapten Jean-Luc Picards tidigare rymdskepp  var medlem